Le mot rieu désigne un ruisseau. Par extension, il peut également désigner un filet de pêche tendu en travers des ruisseaux.

Patronyme 

 André Rieu (né en 1949), violoniste néerlandais ;
 Christelle Rieu, lutteuse française, vice-championne d'Europe en 1988 ;
Claude Rieu (né en 1947), professeur;
 Damien Rieu (né en 1989), pseudonyme de Damien Lefèvre, militant politique français d'extrême droite ;
 Georges Rieu (né en 1934), journaliste et scénariste de bande dessinée français ;
 Jean-Christophe Rieu (né en 1973), animateur radiophonique français ;
 Jean Rieu (1921-1972), homme politique, résistant, député communiste français;
 Nicole Rieu (née en 1949), chanteuse française ;
 Roger Rieu (1896-1936), homme politique communiste français;

Toponyme 

 Rieu, une ancienne commune du département du Calvados, aujourd'hui intégrée à Sainte-Marguerite-d'Elle.

Hydronyme 
 Le Rieu, cours d'eau de la Manche et du Calvados.

Voir aussi 

 

Patronyme français
Homonymie d'hydronyme